Academie voor Beeldende Vorming bij de Fontys Hogeschool voor de Kunsten
 abV, een afkorting van abvolt
 alcohol by volume, alcoholpercentage uitgedrukt in volumeprocent